Příjmení Mattei nosí více různých osobností:
 Cesare Mattei – italský šlechtic, spisovatel, politik, homeopat a známý léčitel 19. století
 Roberto de Mattei – italský katolický historik a spisovatel specializující se na moderní historii a dějiny křesťanství
 Stanislao Mattei – italský františkánský řeholník